Ислице () — топоним Латвии:
 Ислице — река, приток Лиелупе;
 Ислице — природный заказник в Бауском крае;
 Ислице — одно из названий населённого пункта Ритаусмас в Бауском крае.